Jméno a příjmení Josef Čada se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Čada (historik) (1896–1992) – český historik a publicista 
 Josef Čada (sportovec) (1881–1959) – český sportovní gymnasta